El príncipe Miguel de Kent (nacido Michael George Charles Franklin; Londres, Inglaterra, 4 de julio de 1942) es un príncipe del Reino Unido y miembro de la familia real británica desde su nacimiento, como el menor de los hijos de los anteriores duques de Kent, Jorge y Marina.  

Ocasionalmente, el príncipe representaba a su prima la reina Isabel II en algunas funciones en el Reino Unido y los reinos de la Mancomunidad de Naciones.

También es propietario de un negocio de consultoría, y realiza diversos trabajos comerciales en todo el mundo. Además, ha colaborado en algunos documentales de televisión sobre las diversas familias reales europeas.

Biografía 
El príncipe Miguel nació el 4 de julio de 1942 en Coppins, Iven, Buckinghamshire. Su padre era el príncipe Jorge, duque de Kent, el cuarto hijo del rey Jorge V y la reina María. Su madre era la princesa Marina, duquesa de Kent (nacida princesa Marina de Grecia y Dinamarca), hija del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca y la gran duquesa Elena Vladímirovna Románova.

Siendo nieto del monarca británico, obtuvo desde su nacimiento el tratamiento y título de Su Alteza Real el príncipe Miguel de Kent, siendo en ese momento el sexto en la línea de sucesión al trono británico.

Educado en Sunningdale School y Eton, el príncipe Miguel entró en la Real Academia de Sandhurst, en enero de 1961, donde fue destinado al  Regimiento de Húsares, en 1963. Prestó servicio en Alemania, Hong Kong y Chipre, donde su compañía formó parte de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en 1971. Los posteriores destinos durante su carrera militar, que duró veinte años, incluyeron diversos ascensos dentro del Estado Mayor, dentro de la sección de Inteligencia. Se retiró del ejército, con el grado de mayor (comandante) en 1981.

Actualmente el príncipe de Kent se está sometiendo a tratamiento debido a un cáncer de próstata.

Masonería 
El príncipe Miguel es un activo francmasón, al igual que su hermano Eduardo. Es el gran maestre masón de la Gran Logia de Maestros Masones de la Marca de Inglaterra, y gran maestre provincial de la Gran Logia de Middlesex.

Matrimonio 
El 30 de junio de 1978, el príncipe Miguel se casó en Viena con la baronesa María Cristina de Reibnitz, hija del barón Günther Hubertus de Reibnitz, y su esposa, la condesa húngara María Ana Szápáry de Muraszombath, Széchysziget et Szapár. Desde el momento de su matrimonio con el príncipe Miguel de Kent, su esposa adoptó el título oficial y tratamiento de Su Alteza Real la princesa Miguel de Kent. 

De acuerdo con el Acta de Establecimiento de 1701 fue eliminado de la línea de sucesión al trono británico por casarse con una católica, pero la entrada en vigor del Acta de Sucesión a la Corona de 2013 le permitió recuperar su lugar, una vez entró en vigor en 2015.

Han tenido dos hijos.
 Lord Frederick Windsor (6 de abril de 1979).
 Lady Gabriella Windsor (23 de abril de 1981).

Títulos, honores y armas
 4 de julio de 1942 – presente: Su Alteza Real el príncipe Miguel de Kent.
 Gran Maestro de la Gran Logia de Maestros Masones de la Marca de Inglaterra.
 Gran Maestro provincial de la Gran Logia de Middlesex.

Honores
Condecoraciones
  18/01/2001: Caballero de Justicia de la Venerable Orden de San Juan (KStJ)
  2/06/2003: Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana (GCVO)
 4/07/1992: Caballero Comendador de la Real Orden Victoriana (KCVO)

Medallas
  1953: Medalla de coronación de la reina Isabel II
  1977: Medalla del Jubileo de Plata de la Reina Isabel II
  2002: Medalla del Jubileo de Oro de la Reina Isabel II
  2012: Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II
  19/10/2015: Condecoración de las fuerzas canadienses (CD)
  2022: Medalla del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II

Armas

Estandartes

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Casa de Windsor
Príncipes de Reino Unido
Masones del Reino Unido
Intérpretes
Kent
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú
Británicos del siglo XX